Мелешкин — русская фамилия. Имеет женскую форму Мелешкина.

Известные представители 
 Мелешкин, Александр Константинович — (род. 1954) — советский и российский политик;
 Мелешкин, Сергей Михайлович (1906—1972) — советский горный инженер, хозяйственный деятель в горнорудной промышленности.